Райан Джозеф Фицпатрик () — американский профессиональный игрок в американский футбол, выступающий на позиции квотербека в клубе Национальной футбольной лиги «Вашингтон».

Статистика в НФЛ

Личная жизнь 
Женат на Лизе Барбер. Пара имеет пятерых детей.

Примечания

Ссылки 

 

Игроки в американский футбол США
Квотербеки НФЛ
Игроки «Сент-Луис Рэмс»
Игроки «Цинциннати Бенгалс»
Игроки «Баффало Биллс»
Игроки «Теннесси Тайтенс»
Игроки «Хьюстон Тексанс»
Игроки «Нью-Йорк Джетс»
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»
Игроки «Майами Долфинс»